Grand Jeu ou Le Grand Jeu peut désigner :

Géopolitique 
 Le Grand Jeu renvoie à la rivalité coloniale entre la Russie et la Grande-Bretagne en Asie au , qui a amené entre autres à la création de l'actuel Afghanistan comme État-tampon.

Littérature 
 Le Grand Jeu  revue (1927-1932), autour de Roger Vailland, René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte et Robert Meyrat ;
 Le Grand Jeu (1928), recueil de poèmes de Benjamin Péret ;
 Le grand jeu : Mémoires du chef de l'Orchestre rouge, ouvrage de Leopold Trepper (1977) ;
 Le Grand Jeu : Officiers et espions en Asie Centrale, ouvrage de Peter Hopkirk (1990) ;
 Le Grand Jeu, dixième tome de la série pour jeunesse CHERUB, écrit par Robert Muchamore (2008) ;
 Le Grand Jeu (Here we are, 2020), roman du britannique Graham Swift.

Bande dessinée 
 Le Grand Jeu, série de bande dessinée ;
 Le Grand Jeu, livre-jeux de la série Astérix

Cinéma 
 Le Grand Jeu (The Great Gamble), film de Joseph A. Golden (1919) ;
 Le Grand Jeu, film de Jacques Feyder (1934) ;
 Le Grand Jeu, film de Robert Siodmak (1954) ;
, ou Le Grand Jeu au Québec et au Nouveau-Brunswick (initialement intitulé  - Le Grand Jeu en France), film britannique réalisé par Peter Cattaneo et sorti en 1997.
 Le Grand Jeu, film de Nicolas Pariser (2015) ;
 Le Grand Jeu (Molly's Game), film d'Aaron Sorkin (2017)

Téléfilm, émission et série télévisée 
 Le Grand Jeu, téléfilm d'Étienne Dhaene (2001) ;
 Le Grand Jeu, troisième épisode de la première saison de la série télévisée Sherlock (2010).
 Le Grand Jeu, émission politique en Russie (depuis 2018).

Musique 
 Les Grands jeux ou le grand jeu est une combinaison de timbres forts sur l'orgue classique français

Voir aussi 

 

Homonymie de titre